Durval Godinho, nome literário de Durval da Cunha Godinho (Porto Nacional, 1 de setembro  de 1919 — Porto Nacional, 7 de novembro de 1997) foi um professor, historiador, político, militar e pesquisador brasileiro.

Foi vereador de Porto Nacional, durante 4 mandatos de 4 anos, realizando intensivo trabalho para a cidade portuense, à qual se empenhou durante os seus mandatos. Posteriormente, foi homenageado no Centro Cultural que leva o seu nome.

Ocupou o cargo de diretor do Colégio Dom Pedro II, em Porto Nacional, cidade onde também ocupou o cargo de superintendente  regional de ensino. Foi segundo tenente do Exército, combatente da Força Expedicionária Brasileira e fundador do Tiro de Guerra de Porto Nacional.

É autor do livro História de Porto Nacional, citado em inúmeros trabalhos escolares e de pesquisas. Na Academia Tocantinense de Letras, do qual foi um dos fundadores, ocupou a cadeira de número 10, cujo patrono é o Frei Antônio de Ganges.

Naturais de Porto Nacional
Historiadores do Tocantins
Professores do Tocantins
Pesquisadores do Brasil
Militares do Tocantins
Mortos em 1997